Kuenstler ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Kuenstler (1928–1996), US-amerikanischer Autor und Filmemacher
 Peter Kuenstler (* 1919), britischer Politikberater 

Siehe auch:
 Künstler (Familienname)
 Künstler (Begriffsklärung)